La maison du Temple de Breuil (Breuil-sur-Marne, Haute-Marne), ensuite membre de la commanderie de Ruetz
 Le Temple du Breuil (Cellefrouin, Charente), appelé aussi commanderie du Breuil-de-Cellefrouin, ensuite membre de la commanderie de Villegats
 Le Temple du Breuil (Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne) plus connu sous le nom de commanderie de Temple-sur-Lot